Бентън може да се отнася за:
 Хора
 Робърт Бентън (р. 1932), американски сценарист и режисьор

 Окръзи в САЩ
 Бентън (окръг, Айова)
 Бентън (окръг, Арканзас)
 Бентън (окръг, Вашингтон)
 Бентън (окръг, Индиана)
 Бентън (окръг, Минесота)
 Бентън (окръг, Мисисипи)
 Бентън (окръг, Мисури)
 Бентън (окръг, Орегон)
 Бентън (окръг, Тенеси)